Jianchangnathus est un genre éteint de ptérosaures de la famille des Rhamphorhynchidae et de la sous-famille des Scaphognathinae.

Un seul fossile est connu. Il a été découvert dans la formation de Tiaojishan dans la province chinoise du Liaoning dans le nord-est du pays. Cette formation géologique est datée de la fin du Jurassique moyen il y a environ  (millions d'années).

Une seule espèce est rattachée au genre : Jianchangnathus robustus, décrite en 2012 par Xin Cheng, Xiaolin Wang, Shunxing Jiang et Alexander W.A. Kellner.

Étymologie 
Le nom de genre Jianchangnathus est composé du nom du Xian de Jianchang dans l'ouest du Liaoning où le fossile a été découvert at du mot du grec ancien γνάθος, gnathos signifiant « mâchoire ».

Description 
Jiangchangnathus présente les autapomorphies suivantes :
 une marge supérieure convexe de la mâchoire inférieure ;
 une grande branche avant de l'os jugal ; 
 trois premières paires de dents de la mandibule pointent fortement vers l'avant.

Il partage plusieurs caractéristiques avec  Scaphognathus  :
 une extrémité avant haute des mâchoires inférieures ;
 une fenestra (ouverture) temporale inférieure en forme de poire ;
 des dents du maxillaire laissent un espace égal à celui de trois dents entre elles.

L'étude de mélanosomes préservés sur les « poils » du pelage, baptisés « pycnofibres », appartenant à d'autres fossiles non décrits de Jiangchangnathus indiqueraient que leur couleur était brune

Références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Pterosauria
 Formation de Tiaojishan
 Rhamphorhynchidae

Liens externes 
 

Ptérosaure du Jurassique
Rhamphorhynchidae
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 2012